Barrancos puede referirse a:

 Barrancos, villa portuguesa que se encuentra en la frontera con España.
 Barrancos, colonia mexicana.